I membri di diverse congregazioni religiose della Chiesa cattolica vengono comunemente detti Saveriani:

Fratelli Saveriani, membri della congregazione dei Fratelli di San Francesco Saverio
Istituzione Saveriana, altro nome della congregazione delle Suore di San Francesco Saverio
Missionari Saveriani di Yarumal, membri dell'Istituto per le Missioni Estere di Yarumal
Padri Saveriani, membri della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere
Suore Saveriane, membri della Società Missionaria di Maria
Saveriane, Missionarie di Cristo Gesù, membre dell'Istituto La Xavière